Francja:
 Dossenheim-Kochersberg – miejscowość
 Dossenheim-sur-Zinsel – miejscowość

Niemcy:
 Dossenheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar